Moreton (Dorset), een  plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Moreton (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex

 Gail Moreton, een Amerikaans astronoom
 Moretongolf, of solaire tsunami, een naar Gail Moreton vernoemd verschijnsel